Пшен́ичников — російське прізвище.

Відомі носії 
 Пшеничников Анатолій Єгорович ( 25 січня 1945)— радянський і український діяч, секретар парткому, голова колгоспу імені XXI з'їзду КПРС Джанкойського району Автономної Республіки Крим. Народний депутат України 1-го скликання.
 Пшеничников Микола Андрійович (1924—1986) — радянський військовик, учасник Німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Пшеничников Олександр Петрович — начальник управління Дніпропетровської ОДА, кавалер ордена «За заслуги» ІІ ступеня.
 Пшеничников Юрій Павлович (1940—2019)— радянський футболіст, воротар.

Примітки